Борис Бутаков:
 Бутаков, Борис Иванович (род. 1938) — советский и украинский учёный.
 Бутаков, Борис Петрович (1924—2008) — советский художник-мультипликатор, режиссёр мультипликационных фильмов.